Edward R. Murrow
 Gars de Murrow